Зелёный мост — названия мостов.

 Зелёный мост — мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге.
 Зелёный мост — несохранившийся мост через реку Прегель (Преголя) в Кёнигсберге.
 Зелёный мост () — мост через реку Билле в Гамбурге, Германия.
 Зелёный мост () — мост через реку Вилию (Нярис) в Вильнюсе, Литва.
 Зелёный мост () — мост через Зелёный канал в Щецине, Польша.
 Зелёный мост () — одно из названий Каунасского железнодорожного моста через Неман (Нямунас) в Каунасе, Литва.